Leith (Dacota do Norte)
 Leith (Escócia), Edimburgo
 Leith Brodie, nadador australiano
 Leith-Hatfield, região do estado da pensilvânia, EUA

Ver também 
 Water of Leith, Escócia

Desambiguação